Bencze ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Bencze (1924–1990), ungarischer Schauspieler
 János Bencze (* 1934), ungarischer Basketballspieler
 Karin Bencze (* 1952), deutsche Politikerin (DFD), Rechtsanwältin und Notarin
 Lajos Bencze (1918–1994), ungarischer Ringer